Regulus var namnet på en familj tillhörande gens Atilia.

Kända medlemmar